Serra Mitjana (Albanyà), serra al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Serra Mitjana (Pontons), serra al municipi de Pontons (Alt Penedès)
 Serra Mitjana (Rubió), serra al municipi de Rubió (Anoia)
 Serra Mitjana (Balsareny), serra al municipi de Balsareny (Bages)
 Serra Mitjana (Paüls), serra al municipi de Paüls (Baix Ebre)
 Serra Mitjana (la Pobla de Cérvoles), serra al municipi de la Pobla de Cérvoles (Garrigues)
 Serra Mitjana (Vinaixa), serra al municipi de Vinaixa (Garrigues)
 Serra Mitjana (Tremp), serra al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Serra Mitjana (Isona i Conca Dellà), serra i espai d'interès natural al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Serra Mitjana (Esterri de Cardós), serra entre els municipis d'Esterri de Cardós i de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
 Serra Mitjana (Unarre), serra al municipi de la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà)
 Serra Mitjana (Sant Miquel de Campmajor), serra al municipi de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)
 Serra Mitjana (Caseres), serra al municipi de Caseres (Terra Alta)
 Serra Mitjana (Nalec), serra al municipi de Nalec (Urgell)